Iglesia puede hacer referencia a:

Religión 

Iglesia (edificio), lugar destinado a celebraciones litúrgicas cristianas.
 Iglesia (organización),  conjunto o congregación de creyentes, ya sea de modo total o particular.
 Iglesia católica, Iglesia cristiana con sede en Roma.
 Iglesia matriz, en sentido jerárquico.
 Iglesia particular, la comunidad eclesiástica encabezada por un obispo.

Toponimia 

 Iglesia (Abegondo), aldea española de la parroquia de Folgoso, del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Iglesia (Aranga), lugar español de la parroquia y municipio de Aranga, provincia de La Coruña, Galicia.
 Iglesia (Ares), aldea española de la parroquia de Cervás, del municipio de Ares, provincia de La Coruña, Galicia.
 Iglesia (Arzúa), aldea española de la parroquia y municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Iglesia (Brandeso), aldea española de la parroquia de Brandeso, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Iglesia (Branzá), aldea española de la parroquia de Branzá, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Iglesia (Burres), aldea española de la parroquia de Burres, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Iglesia (Cabana de Bergantiños), aldea española de la parroquia de Cesullas, del municipio de Cabana de Bergantiños, provincia de La Coruña, Galicia.
 Iglesia (Calvos de Sobrecamino), lugar español de la parroquia de Calvos de Sobrecamino, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Iglesia (Campo), aldea española de la parroquia de Campo, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Iglesia (Cervo), lugar español de la parroquia de Castelo, del municipio de Cervo, provincia de Lugo, Galicia.
 Iglesia (Coristanco), aldea española de la parroquia de Javiña, del municipio de Coristanco, provincia de La Coruña, Galicia.
 Iglesia (Dodro), aldea española de la parroquia de Dodro, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Iglesia (Goá), lugar español de la parroquia de Goá, del municipio de Cospeito, provincia de Lugo, Galicia.
 Iglesia (Mella), aldea española de la parroquia de Mella, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Iglesia (Ortoño), aldea española de la parroquia de Ortoño, del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.
 Iglesia (Pantiñobre), aldea española de la parroquia de Pantiñobre, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Iglesia (San Juan), localidad argentina del departamento de Iglesia.
 Iglesia (San Justo de Cabarcos), aldea española de la parroquia de San Justo de Cabarcos, del municipio de Barreiros, provincia de Lugo, Galicia.
 Iglesia (Viduido), aldea española de la parroquia de Viduido, del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.
 Iglesia (Villantime), aldea española de la parroquia de Villantime, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Iglesia (Viñós), aldea española de la parroquia de Viñós, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.

Otros 

 Departamento Iglesia, departamento argentino de la provincia de San Juan.
 Estación de Iglesia, estación de metro española situada en Madrid.